West Hants – jednostka samorządowa (regional municipality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 West Hants – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 East Hants
 Hants